Łozenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Łozenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Łozenec – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Łozenec – rejon w Sofii
 Łozenec – dzielnica w Sofii
 Łozenec – dzielnica w Starej Zagorze